Franciaország
Saint-Créac, település Gers megyében
Saint-Créac, település Hautes-Pyrénées megyében